Мото Гран-Прі Америк 2015 року, офіційна назва Red Bull Grand Prix of The Americas — другий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувався 10-12 квітня 2015 року на трасі Америк у США.

Гонка стала 200-ю в кар'єрі американського мотогонщика Нікі Хейдена в «королівському» класі і він став лише четвертим гонщиком в історії Великих призів, кому підкорилась ця відмітка.

MotoGP

Результати гонки 
Після провалу на попередньому етапі у Катарі чинний чемпіон світу Марк Маркес мав реабілітуватись. Тим більше, що траса Америк була для нього та його команди успішною — у попередній двох гонках тут він здобув дві перемоги, причому обидві з поулу, а його колега по команді Дані Педроса двічі фінішував другим. Щоправда, це Гран-Прі останній пропускав через перенесену операцію на руках — в команді його місце зайняв тест-пілот Хіросі Аояма. Етап традиційно був важким для гонщиків Movistar Yamaha MotoGP: в попередньому сезоні Россі фінішував лише 8-м, а Лоренсо — 10-м. Темною конячкою виглядали гонщики команді Ducati Team, які після успіху на попередньому етапі повинні були доводити невипадковість високих результатів.

Старт гонки виграв гонщик Ducati Довіціозо, який очолив заїзд. Наступним їхав Маркес, за ним Россі, Бредлі Сміт та Лоренсо. На п'ятому колі Маркес зміг обігнати Довіціозо та очолити заїзд. Ще через 3 кола італійця пройшов Россі, а на четверте місце виїхав Іаноне, який обігнав Лоренцо. Маркес поступово став збільшувати свою перевагу над переслідувачами, тоді як за друге місце точилася боротьба. В другій половині дистанції у Россі далася взнаки давня проблема з мотоциклом на цьому треку — швидкий знос передньої покришки. Цим скористався Довіціозо, який зумів обігнати Доктора на 16-му колі. В такій послідовності гонщики і закінчили гонку.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
 Перемога Марка Маркеса стала для нього шостою поспіль у гонках, що відбулись на території США. Ця перемога стала для нього третьою поспіль на Гран-Прі Америк, причому у всіх трьох випадках з поул-позиції. Тріумф став для нього 20-м у королівському класі і за цим показником він зрівнявся з дворазовим чемпіоном світу Фредді Спенсером. Перемога стала для іспанця 46-ю у всіх трьох класах — вона вивела його на 9 рядок найуспішніших гонщиків всіх часів, посунувши з нього шестиразового чемпіона світу Джима Редмана.
 Подвійний тріумф британських гонщиків Данні Кента в класі Moto3 та Сема Лоуса в Moto2 став для Великої Британії першим з Гран-Прі Швеції 1977, коли сильнішими були Мік Грант в класі 250cc на Kawasaki та Баррі Шин в 500cc на Suzuki. Це також став перший випадок з сезону 1977, коли британці здобували перемоги у двох різних класах чемпіонату. Кент став першим представником Великої Британії, що здобув перемогу на території США з моменту перемоги Майка Гейлвуда та Філа Ріда на Гран-Прі США 1965. Його перемога стала першою для британців з Гран-Прі Валенсії 2012, де він же виграв гонку класу Moto3.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Америк
2015
Америки
Квітень 2015